Ignazio La Russa (1798) – senatore e magistrato
Ignazio La Russa (1869) – senatore e sottosegretario
Ignazio Benito Maria La Russa (1947) – senatore e ministro